Mail Jeevas Matt est un personnage du manga Death Note.

Matt est un ami de Mello, il apparait pour la première fois dans le Chapitre 83.

Il fait un peu d'espionnage avec Mello et il en est le complice dans l'enlèvement de Takada. Il suit « les ordres » sans poser de questions, et il est toujours en train de fumer une cigarette. On ne sait pas grand-chose sur lui à part que, comme Mello, Near et L, c'est un ancien résident de « the Wammy's House ».

Dans le Chapitre 99, il lance une grenade fumigène sur les gardes du corps de Takada pour faire diversion, ce qui permet à Mello d'enlever Takada sans problème. Il s'est alors retrouvé face à face avec les gardes du corps de cette dernière. À l'intérieur du revers de sa blouse, il avait caché un fusil, qu'il a essayé de sortir jusqu'à ce qu'il ait été finalement abattu. Mello voit plus tard les terribles nouvelles dans une émission à la TV et présente ses excuses à Matt.

Dans How To Read XIII, on nous révèle son vrai nom : Mail Jeevas (マイル・ジーヴァス, Mairu Jīvasu). On nous apprend aussi dans ce volume qu'il aime les jeux vidéo, mais qu'il n'aime pas sortir. Il nous est également révélé qu'il était le  pour succéder à L, derrière Near et Mello.

Personnage de Death Note